Карл Иоахим Марквардт (; 19 апреля 1812, Данциг — 3 ноября 1882, Гота) — известный немецкий  и классический филолог, педагог.

Родился в Данциге (Гданьск). Учился в Берлине и Лейпциге. Преподавал в Гданьске и Познани. С 1859 года был директором гимназии в Готе, где и умер 30 ноября 1882 года.

Сочинения 
После смерти Беккера продолжил и завершил начатую последним работу по созданию пятитомного «Справочника римских древностей» (). Беккер успел написать только два первых тома. Марквардт издал окончание 2-го тома (1849) и тт. 3—5 (1851—1867).

Для второго издания этого труда Марквардтом подготовлены тт. IV—VI «Римское государственное управление» (, 1873—1878) и том VII «Частная жизнь римлян» (, 1879—1882). Остальные тома второго издания написаны Теодором Моммзеном.

«Römische Staatsverwaltung» состоит из следующих частей:
 «Organisation des Römischen Reiches» (прежнее название — «Italien und die Provinzen»)
 «Finanz— und Militärwesen»
 «Sacralwesen»

Литература

Ссылки 
  — собрание забавных оговорок и «перлов».

Члены Саксонской академии наук